Ком (Itaŋikom) — язык народа ком, относится к грассфилдской группе бантоидных языков. Распространён на территории северо-западной провинции Камеруна.

Алфавит

Фонетика 
Ком — тоновый язык с тремя тона́ми.

Ссылки 
 Ком — английский словарь
 Schultz, George, 1997a, Kom Language Grammar Sketch Part 1, SIL Cameroon
 Schultz, George, 1997b, Notes on Discourse features of Kom Narrative Texts, SIL Cameroon
 Jones, Randy, compiler. 2001. Provisional Kom — English lexcion. Yaoundé, Cameroon: SIL

Примечания 

Языки Камеруна
Бантоидные языки
Тоновые языки